Anastaciano – abitanti di Anastácio
Anastaciano – abitanti di Santo Anastácio